Apatosaurinae — подсемейство крупных зауроподов, известных в отложениях верхнеюрской эпохи Северной Америки. Подсемейство включает два рода. Изначально в подсемействе был один род Apatosaurus c 4 видами, но в 2015 году было предложено восстановить бронтозавров в отдельный род Brontosaurus. В подсемейство входит один из самых крупных зауропод — Apatosaurus ajax.

Описание 

Отличительной чертой апатозаврин является их шея с крепкими позвонками и мощными шейными рёбрами. По предположению  и , такая шея была адаптацией внутривидовой борьбы, наподобие рогов у буйвола.

Систематика 
Кладограмма по работе Tschopp, Mateus и Benson 2015 года:
{{clade| style=font-size:85%; line-height:85%
|label1= Apatosaurinae 
|1=

Галерея

Примечания 

Diplodocidae